Michael Greenwood (1923–2003) – brytyjski arystokrata i aktor, 3. wicehrabia Greenwood
 Michael Greenwood (ur. 1935) – angielski piłkarz